

Santi della Chiesa cattolica
 San Marcellino di Perugia (†250) – martire a Perugia con Ciriaco, Faustino, Fiorenzo e Giuliano, festeggiato il 5 giugno
 San Marcellino (†278) – martire con il fratello Marco in Roma, celebrato il 18 giugno
 San Marcellino di Ravenna (III secolo) – vescovo e confessore di Ravenna, celebrato il 5 ottobre
 San Marcellino (†304) – martire insieme a Giovanni, Mannea, Serapione, Pietro ed altri compagni di fede ad Ossirinco (Egitto), celebrato il 27 agosto
 Papa Marcellino – papa della Chiesa cattolica dal 296 al 304, celebrato il 26 aprile
 San Marcellino (†304) – presbitero cattolico martirizzato con san Pietro esorcista a Roma, celebrato il 2 giugno
 San Marcellino (†320)– martire assieme ai fratelli Argeo e Narciso, celebrato il 2 gennaio
 San Marcellino di Embrun (†374) – primo vescovo di Embrun in Francia, celebrato il 20 aprile
 San Marcellino di Cartagine (†413) – vescovo e martire con il fratello Apringio ad opera dei donatisti, celebrato il 13 settembre
 San Marcellino di Ancona (†566) – vescovo di Ancona, celebrato il 9 gennaio;
 San Marcellino († 726) – missionario con san Villibrodo e san Bonifacio in Germania e nei Paesi Bassi, celebrato il 14 luglio
 San Marcellino di Tomi – martire di Tomi, celebrato il 27 agosto
 San Marcellino Champagnat – morto nel 1840 e santificato nel 1999, commemorato il 6 giugno

Geografia 
 San Marcellino – comune italiano in provincia di Caserta
 San Marcellino in Avane – nome storico di Monti, frazione di Gaiole in Chianti nella provincia di Siena
 San Marcelino – municipalità delle Filippine nella provincia di Zambales

Edifici di culto
 Chiesa di San Marcellino

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3